Das Leben ist schwer steht für:
Das Leben ist schwer (1961), italienischer Spielfilm von Dino Risi
Das Leben ist schwer (2007), rumänischer Spielfilm von Gabriel Sîrbu